

Patronyme 

 Cyril Alden (1884-1939), coureur cycliste britannique ;
 David Alden (né en 1949 à New York), metteur en scène américain ;
 Ginger Alden (née en 1956), actrice et mannequin américaine ; 
 Harold Alden (1890-1964), astronome américain dont le nom a été donné au cratère d'impact Alden, sur la face cachée de la Lune ;
 Howard Alden (né en 1958), guitariste américain ;
 Jennifer Alden (née en 1979), actrice américaine ;
 John Alden (vers 1599-1689), charpentier de marine et colon anglais ;
 Mary Alden (1883-1946), actrice américaine ;
 Norman Alden (1924-2012), acteur américain ;
 Rebecka Edgren Aldén (1972-), romancière et journaliste suédoise ;
 Sonja Aldén (1977-), chanteuse suédoise.

Toponyme  

 Alden, une ville du comté de Hardin, en Iowa, aux États-Unis ;
 Alden, une ville du comté de Rice, au Kansas, aux États-Unis ;
 Alden, ville américaine dans le Minnesota ;
 Alden, une ville dans l’État de New York, aux États-Unis ;
 Alden, un village dans l’État de New York, aux États-Unis ;
 Alden, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ;
 , plusieurs townships aux États-Unis.

Patronyme anglais